Die Oblast Rostow im Föderationskreis Südrussland der Russischen Föderation gliedert sich in 43 Rajons und 12 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 18 Stadt- und 390 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Excel-Datei; 562 kB)
 Gesetz Nr. 340 der Oblast Rostow vom 7. Juli 2005 (mit Änderungen bis 14. Januar 2008) Zum administrativ-territorialen Aufbau der Oblast Rostow auf der Webseite der Gesetzgebenden Versammlung der Oblast Rostow (russisch, Word-Datei; 403 kB)
 Oblast Rostow auf terrus.ru (russisch)

Rostow
Oblast Rostow